Torrubia hace referencia a varios artículos:

Localidades españolas 
 Torrubia, en la provincia de Guadalajara.
 Torrubia del Campo y Torrubia del Castillo, en la de Cuenca.
 Torrubia de Soria, en la provincia de Soria.
 Gran Torrubia, en la provincia de Zaragoza.

Otros 
 Condado de Torrubia, título nobiliario español.
 José Torrubia (1698-1761), franciscano y paleontólogo español.
 Torrubia, género de planta herbácea.